Il singolare del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Nathan Healey che ha battuto in finale Greg Jones 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Alun Jones (primo turno)
 Nathan Healey (Campione)
 Bastian Knittel (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (semifinali)

 Robert Smeets (quarti di finale)
 Nick Lindahl (primo turno)
 Joseph Sirianni (semifinali)
 Grega Žemlja (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2007